Натуральне число 736
 736 рік до нашої ери
 736 рік нашої ери